Владимир Павлович Терехов: Терехов, Владимир Павлович (род. 1937) — советский футболист.
 Терехов, Владимир Павлович (1937—2016) — русский писатель, народный депутат Украины.